Нуая́ль-Шатійо́н-сюр-Сеш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 9 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2592 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Нуаяль-Шатійон-сюр-Сеш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуаяль-Шатійон-сюр-Сеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен